Erik Larsen kan henvise til:

 Erik Larsen (født 1944) − dansk politiker
 Erik Larsen (roer) (1928 − 1952) − dansk roer
 Erik Larsen (tennisspiller) (1880-??) − dansk tennisspiller